Просвещение — распространение знаний и культуры.

 Эпоха Просвещения — идейное течение; период, сменивший эпоху Возрождения.
 Американское Просвещение (XVIII век)
 Еврейское просвещение (вторая пол. XVIII века) — движение в среде евреев Европы.
 Испанское Просвещение (XVIII век)
 
 
 Российское Просвещение (вторая пол. XVIII века) — эпоха в России, когда правительство активно способствовало развитию наук и искусств.
 Шотландское Просвещение (XVIII век) — период истории Шотландии.
 Просвещённый абсолютизм (просвещённая монархия) — правление монарха, руководствующегося идеями просвещения.

Топонимы
 Просвещение — посёлок Кинель-Черкасского района Самарской области.
 Просвещение — деревня Бежецкого района Тверской области.
 Просвещение — исторический район Петергофа.

Культурные организации
 «Просвещение» — петербургское издательское товарищество (1896—1922).
 «Просвещение» (1930—1964: Учпедгиз) — советское и российское издательство.
 «Просвещение» — российский телевизионный канал.
 Всеукраинское общество «Просвещение» — культурно-просветительское общество.

Специализация просвещения
 Культурное просвещение
 Санитарное просвещение
 Психологическое просвещение
 Педагогическое просвещение
 Половое просвещение
 Половое просвещение, ограниченное воздержанием
 Политическое просвещение

Издания
 «Просвещение» (1911—1914; 1917) — большевистский легальный ежемесячный общественно-политический и литературный журнал.
«Математическое просвещение» (1934—1938; 1957—1961; с 1997) — ежегодный математический журнал, издаваемый МЦНМО.

См. также 
 Просветление (значения)
 Министерство народного просвещения
 Отличник народного просвещения
 Проспект Просвещения (значения)